Grodziczno peut désigner en Pologne :

 Grodziczno, gmina rurale du powiat de Nowe Miasto, voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grodziczno, village de la voïvodie de Mazovie
 Grodziczno, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie

en:Grodziczno